Томас Лёвендаль Сёренсен (; ) — датский футбольный вратарь. Выступал за сборную Дании.

Клубная карьера 
До того как перейти в английский клуб «Сандерленд», Сёренсен (формально) играл за датский «Оденсе» (провёл 2 матча в Кубке Интертото), и ещё за один датский клуб «Вейле», за который провёл лишь 6 матчей. Сёренсен хотел вернуться в «Оденсе», но вместо этого оказался в 1-м дивизионе, в клубе «Свеннборг».

Затем его купил английский «Сандерленд».

После того, как весной 2003 «Сандерленд» выбыл из английской Премьер-лиги, на датского кипера также претендовал «Арсенал», но в итоге датчанин достался бирмингемцам. «Астон Вилла» купила Сёренсена за $3,6 млн.

В «Астон Вилле» Сёренсен заработал репутацию хорошего голкипера. Он сразу же выиграл конкуренцию у Стюарта Тейлора и Стефана Постма. За первые три сезона, он пропустил всего четыре игры.

Перед началом сезона 2006/07 Сёренсен получил травму, из-за этого команде пришлось взять в аренду у Ливерпуля молодого вратаря Скотта Карсона. После этого Сёренсену пришлось стать вторым вратарем команды. Он начал искать себе новый клуб.

28 июля 2008 года, Сёренсен подписал контракт на три года с вышедшим в Премьер-лигу «Сток Сити». В октябре 2009 года, в матче против «Тоттенхэма» получил травму после столкновения с Аланом Хаттоном. Хаттон позднее принес извинения Сёренсену.

Томас был основным голкипером команды, почти весь сезон 2009/10, но в последних матчах уступил место более молодому Асмиру Беговичу.

После старта сезона 2010/11 Сёренсен окончательно потерял место в основе «Сток Сити», он выходил на поле, только в кубковых матчах. В сезоне 2011/12 Сёренсен, также помимо кубков играл и в Лиге Европы. В декабре 2011 года Сёренсен продлил контракт с клубом до 2014 года. Томас заявил, что по окончании контракта он продолжит играть в футбол.

31 августа 2015 года подписал контракт на 2 года с клубом «Мельбурн Сити». 24 июля 2017 года Сёренсен объявил о завершении футбольной карьеры, на тот момент ему был 41 год.

Международная карьера 
Сёренсен дебютировал в сборной Дании в 1999 году. Поначалу был вторым вратарём, но после ухода Петера Шмейхеля из команды начал выступать в основном составе. Сыграл за сборную Дании на чемпионатах мира 2002 и 2010 годов, а также на чемпионатах Европы 2004 и 2008 годов.

В игре 1 сентября 2001 года против Северной Ирландии (1:1) на 12-й минуте Сёренсен сломал нос, и его заменил Петер Кьер.

Товарищеский матч со сборной России 29 февраля 2012 года (0:2) стал для вратаря сотым в сборной.

Сёренсен вошёл в заявку сборной Дании на чемпионат Европы-2012, но получил травму во время подготовки к турниру. В составе сборной его заменил Каспер Шмейхель.

В августе 2012 года Томас объявил о решении прекратить выступления за сборную.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Сток Сити»

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу
Игроки ФК «Оденсе»
Игроки ФК «Вайле»
Игроки ФК «Свеннборг»
Игроки ФК «Астон Вилла»
Игроки ФК «Сандерленд»
Игроки ФК «Сток Сити»
Игроки ФК «Мельбурн Сити»